Cerco de Veracruz (1847) — ataque americano em Veracruz durante a Guerra Mexicano-Americana

 Ocupação de Veracruz pelos Estados Unidos — ataque americano em Veracruz durante a ocupação de Veracruz

Desambiguações de guerras e batalhas